

Organisaties 
 SRG SSR, de nationale omroep van Zwitserland
 Verein Schweizerische Rundspruchgesellschaft, in 1931 een voorloper van SRG SSR
 SRG Global, een Amerikaanse toeleverancier voor de auto-industrie
 SRG Takamiya, een Japans verhuurbedrijf voor de bouwsector
 Speciale Republikeinse Garde, een persoonlijk veiligheidsleger van Saddam Hoessein
 Strategic Response Group, een eenheid oproerpolitie van de New Yorkse Politie (NYPD)
 StudentenRoeien Gent, een vereniging in de Belgische stad Gent

Overige 
 Surinaamse gulden, van 1954 tot 2004 de munteenheid van Suriname, ISO-code SRG
 Luchthaven Achmad Yani, bij Semarang in de Indonesische provincie Midden-Java, IATA-code SRG
 Station Seer Green and Jordans, een spoorwegstation in Seer Green (Engeland), stationscode SRG
 Stirling radio-isotopengenerator, een experimenteel type raketmotor
 Spektr-RG, internationaal ruimte-observatorium voor röntgen- en gammastraling
 Serpentinereceptor class g, een type van G-proteïnegekoppelde receptor. Deze receptoren zijn van belang bij signaaloverdracht in biologische cellen

Zie ook 
 SGR (doorverwijspagina)
 SAirGroup, een voormalige Zwitserse houdstermaatschappij, onder andere van de luchtvaartmaatschappij Swissair
 Diazoxide, een bloedglucoseverhogend geneesmiddel, ook bekend als SRG-95213
 Drc7, in de huismuis een eiwitcoderend gen, ook bekend als SRG-L en SRG-S
 CASZ1, in de mens  een eiwitcoderend gen, ook bekend als SRG
 SRG MT 77, een raceauto uit Oost-Duitsland, gebouwd door Melkus (automerk)